Почесне звання в Великій Британії, США і в низці інших країн для відомих поетів:
 Поет-лауреат (Велика Британія)
 Поет-лауреат США